Банка:

Ёмкость 
 Банка — вид ёмкости.
 Стеклянные банки:
 Трёхлитровая банка
 Банки медицинские
 Лейденские банки — первые электрические конденсаторы.
 Металлические банки:
 Банка консервная — металлический контейнер для длительного хранения продуктов (обычно в виде цилиндра)
 Пивная банка

Морские термины 
 Банка (От ) — скамья для гребцов на гребных судах.
 Подводная банка — отмель, резкое возвышение рельефа дна океана, может образовывать остров; район моря с малыми глубинами.
 Минная банка — элемент минного заграждения; способ постановки морских мин.
 Банка () — национальная форма лодки с аутригерами на Филиппинах и в Индонезии.

Другие значения 
 Банка — один из австронезийских языков, распространён на острове Банка (см. ниже).

Географические названия 
 Банка — коммуна в Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента От-Нкам.
 Банка — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Банка — остров в Индонезии.
 Банка — деревня Пьештянского района Словакии.
 Банка — округ в штате Бихар Индии.
 Банка — округ в провинции Банка-Белитунг Индонезии.

См. также 
 Банк (значения)
 Банки